Anita kan syfta på:

 Anita – ett kvinnonamn samt personer med namnet
 Anita (dikt) – dikt av Gustaf Fröding
 Anita (djur) – ett fjärilssläkte
 Anita - ur en tonårsflickas dagbok – svensk film från 1973
 Anita och Televinken – svenskt TV-program

Botanik
 ANITA-gruppen - tidigare namn på en parafyletisk grupp bestående av de basala ordningarna Amborellales, Nymphaeales, Austrobaileyales och Trimeniaceae, se basala angiospermer

Geografi

Italien 

 Anita, Argenta – ort i Argenta, Emilia-Romagna, Provincia di Ferrara,

USA 

 Anita, Iowa – en ort i Cass County